Der Snowboard Parallel-Riesenslalom der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018 wurde am 24. Februar 2018 im Bokwang Phoenix Park ausgetragen.

Die Tschechin Ester Ledecká, die bereits zuvor überraschenderweise den Super-G im Ski Alpin gewann, konnte sich auch den Olympiasieg im Parallel-Riesenslalom sichern. Damit ist sie die erste Athletin, die in zwei verschiedenen Sportarten Olympiasiegerin werden konnte. Im Finale setzte sie sich gegen die deutsche Snowboarderin Selina Jörg durch, die die Silbermedaille gewann. Die Bronzemedaille gewann mit Ramona Theresia Hofmeister ebenfalls eine deutsche Athletin, die im kleinen Finale gegen Aljona Sawarsina von den Olympischen Athleten aus Russland den schnelleren Lauf fuhr.

Insgesamt traten 31 Athletinnen bei dieser Disziplin an und versuchten sich zu mit zwei Läufen für die Finalrunde zu qualifizieren. Somit bestand das Teilnehmerfeld in der Finalrunde aus insgesamt 16 Snowboarderinnen, die in Zweierduellen im K.o.-System gegeneinander antraten.

Ergebnisse

Qualifikation

Finalrunde

Medaillengewinner

Weblinks 
 Ergebnisse Qualifikation, Finalrunde und Gesamt auf der offiziellen Webseite der Olympischen Winterspiele 2018

Parallel-Riesenslalom Frauen